A Chave de Salomão pode ser:
 A Chave de Salomão, um grimório medieval.
 A Chave Menor de Salomão, um grimório da Idade Moderna.
 A Chave de Salomão (ensaio), ensaio de Gilberto Amado.

Desambiguação